Blutsbande ist der Titel von:
 Blutsbande (1988), kanadisches Melodram (Blood Relations)
 Blutsbande (1994), US-amerikanischer Kriminalfilm (Separated by Murder)
 Blutsbande (2007), deutscher Thriller
 Blutsbande (Doctor Who), eine Episode der britischen Science-Fiction-Serie Doctor Who
 Blutsbande (Fernsehserie), schwedische Familiensaga aus dem Jahr 2014 bis 2020
 Tatort: Blutsbande, eine Folge der Kriminalfilmreihe Tatort
 Lutter: Blutsbande, eine Folge der Fernsehfilmreihe Lutter
 Mordkommission Istanbul: Blutsbande, eine Folge der Kriminalfilmreihe Mordkommission Istanbul
 Ein starkes Team: Blutsbande, Folge der Fernsehfilmreihe
 Blind ermittelt – Blutsbande, österreichischer Fernsehfilm (2019)